ESTW steht als Abkürzung für:
 Elektronisches Stellwerk
 Erlanger Stadtwerke

ESTW